R660 (Slovenië), een regionale weg in het zuidoosten van Slovenië
 R660 (Ierland), een regionale weg in Ierland